Daniel Ross (1865-1951), joueur de rugby à XV irlandais
Daniel Ross philosophe et réalisateur australien né en 1970
Daniel Ross surfeur professionnel australien né en 1983